Gerrit Nagels, Nederlands voetballer
 Jacques Nagels, Belgisch politicus
 Jules Nagels, Belgisch politicus
 Maria Nagels, Belgisch syndicaliste
 Rani Nagels, Belgisch atlete

Zie ook 
 Nagel (doorverwijspagina)